Ana de Orleans (; Woluwe-Saint-Pierre, 4 de diciembre de 1938) es una princesa real de Francia de la casa de Orleans y duquesa viuda de Calabria por matrimonio; recibe el tratamiento de Alteza Real.

Antepasados 
Ana de Orleans es hija del príncipe Enrique de Orleans, conde de París y pretendiente orleanista a la corona francesa, y de su esposa, la princesa brasileña Isabel de Orleans-Braganza y Dobržensky, princesa de Orleans-Braganza. Por vía paterna, es nieta del príncipe Juan de Orleans, duque de Guisa, y de la princesa francesa Isabel de Orleans, y por vía materna de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza, príncipe de Gran Pará, y de la condesa checa Isabel Dobrzensky de Dobrzenicz.

Matrimonio e hijos 
Los duques de Calabria se conocieron durante la boda de los futuros reyes de España, en 1962, en Atenas. Por entonces, Ana de Orleans era dama de honor de la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca mientras que don Carlos era compañero de estudios del que sería después Juan Carlos I.

El 11 de mayo de 1965, la princesa contrajo matrimonio civil en el ayuntamiento de Louveciennes, y religioso el 12 de mayo de 1965 en la Capilla Real de San Luis en Dreux, con el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, hijo del infante Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón y de la princesa Alicia de Borbón-Parma. El príncipe Carlos ostentó la dignidad de infante de España por concesión de su primo, el rey Juan Carlos I en 1994. La pareja, establecida en Madrid, tuvo cinco hijos: 

 Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, grande de España, n. 1966, casada con Pedro López-Quesada y Fernández-Urrutia y madre de dos hijos.
 Victoria López-Quesada y Borbón-Dos Sicilias.
 Pedro López-Quesada y Borbón-Dos Sicilias.

 María Paloma de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, grande de España, n. 1967, casada con el archiduque Simeón de Austria, y madre de cinco hijos. 
 Juan de Austria y Borbón-Dos Sicilias.
 Luis de Austria y Borbón-Dos Sicilias.
 Isabel de Austria y Borbón-Dos Sicilias.
 Carlota de Austria y Borbón-Dos Sicilias.
 Felipe de Austria y Borbón-Dos Sicilias.

 Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, grande de España, duque de Calabria, n. 1968, casado con Sofía Landaluce y Melgarejo y padre de siete hijos.
 Jaime de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce, duque de Noto y Capua.
 Juan de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce.
 Pablo de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce.
 Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce.
 Sofía de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce.
 Blanca de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce.
 María de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce.

 Inés de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, grande de España, n. 1970, casada con el (Noble) Michele Carelli Palombi dei Marchesi di Raiano, y madre de dos hijas (Teresa y Blanca). 
 Teresa Carelli y Borbón-Dos Sicilias.
 Blanca Carelli y Borbón-Dos Sicilias.

 Victoria de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, grande de España, n. 1976, casada con el griego Márko Nomikó y madre de tres hijos.
 Anastásios Nomikó.
 Károlos Nomikó.
 Ánna Nomikóu.

Títulos, tratamientos, distinciones y armas

Títulos y tratamientos 
 4 de diciembre de 1938-11 de mayo de 1965: Su Alteza Real  la princesa Ana de Orleans.
 11 de mayo de 1965-16 de diciembre de 1994: Su Alteza Real la duquesa consorte de Calabria y condesa consorte de Caserta.
 16 de diciembre de 1994-5 de octubre de 2015: Su Alteza Real la duquesa consorte de Calabria y condesa consorte de Caserta, grande de España.
 5 de octubre de 2015-presente: Su Alteza Real la duquesa viuda de Calabria y condesa viuda de Caserta, grande de España.

Distinciones 

  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (1965).

  Dama gran cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (24/11/2018).

Armas

Ancestros

Referencias 

Dinastía de Orleans
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Casa de Borbón en España
Duques de España
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Princesas de las Dos Sicilias por matrimonio
Hijas de Francia
Infantas de España por matrimonio